Összesen 20 (30) epizódból áll. Az első része a "Tündéri kereszttesó" és a legutolsó a "Kívánságtan" volt. Amerikában 2008. február 18. és 2009. augusztus 12. között futott.

Epizódok

Amerikai rajzfilmsorozatok